2-й выпуск ПроРейс Берлин — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Берлина  и его окрестностях. Гонка состоялась 9 июня 2012 года в рамках Европейского тура UCI 2012. Победу одержал немецкий велогонщик Андре Грайпель из команды «».

Участники 
Участие в гонке приняли 22 команды: 3 команды категории UCI ProTeam, 4 проконтинентальные и 14 континентальных команд, а также сборная Германии. Всего на старт соревнования вышли 130 гонщиков. До финиша доехали 124 спортсмена.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 ПроРейс Берлин 2012 на FirstCycling
 
 
 
 
  

2012 год в велоспорте
Спорт в Германии в 2012 году
Июнь 2012 года